Беляевская — топоним.

Россия 
 Беляевская — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Беляевская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Беляевская — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Беляевская — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Беляевская — деревня в Прилузском районе Республики Коми.
 Беляевская — бывшая станица в Заветинском районе Ростовской области.
 Беляевская — река в Томской области, приток Ильяка.

См. также 
 Беляевский
 Шефтель, Фелиция Исааковна (в замужестве Беляевская; около 1860—?) — русская революционерка.